Дубро́вник:

 Дубровник — город в Хорватии.
 Дубровник (Босния и Герцеговина) — исчезнувший город в Боснии и Герцеговине.
 Дубровник (птица) (Emberiza aureola, син. Ocyris aureolus) — птица семейства Овсянковые.
 Дубровник (растение) (Teucrium) — род растений семейства Яснотковые.
 «Дубровник» — хорватский волейбольный клуб.